Фади () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фади, Джуда — палестинско-американский поэт и врач.
 Фади, Стэфан (род. 1986) — черногорский певец, представитель Черногории на конкурсе песни Евровидение 2007.

Другое
  — система табу у малагасийцев.